Блощицын — хутор в Калачеевском районе Воронежской области.

Входит в состав Манинского сельского поселения.

География

Улицы 
 ул. Хуторянская.

История 
Основан  в  середине 19 века  крестьянами  малороссами  слободы Подгорная.

Ссылки 
 Блощицын (хутор)

Населённые пункты Калачеевского района